Ел Батеве има више значења:

 Ел Батеве (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Батеве (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику